W.Hunter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Hunter
 William Hunter